Brochu ist der Familienname folgender Personen:

 Baptiste Brochu (* 1994), kanadischer Snowboarder
 Chris Brochu (* 1989), amerikanischer Schauspieler
 Christopher Andrew Brochu (* 1967), US-amerikanischer Paläontologe
 Devin Brochu, amerikanischer Schauspieler
 Don Brochu, amerikanischer Filmeditor
 Doug Brochu (* 1990), amerikanischer Schauspieler
 Evelyne Brochu (* 1983), frankokanadische Schauspielerin